Vrána (na Moravě vrana) může být:

 souhrnný český název některých pěvců z rodu krkavec (Corvus)
Vrána obecná (Corvus corone)
 Vrána šedá (Corvus cornix)

příjmení osob
 Vrána (příjmení) – více nositelů příjmení
 Josef Vrana – prorežimní katolický biskup 

v kultuře
 Vrána (komiks) – komiks s temným příběhem o mstě, který vytvořil James O'Barr
 Vrána (film) – film podle výše uvedeného komiksu, natočen roku 1994
 Malá Bílá Vrána – hudební seskupení 
 Vrána a liška – bajka
 Bílá vrána (divadelní hra) 

jiné významy

 Bílá vrána – expresivně laděné pozitivní označení pro nějakou zvláštní nebo mimořádnou osobu (v kladném smyslu)
 Bílá vrána (cena) – někdejší cena časopisu Mladý svět

odvozené názvy sídel
 Vranová
 Vranová Lhota
 Vranov

Externí odkazy